Konstantinska dinastija je neformalno ime vladarske družine Rimskega cesarstva od Konstancija Klora († 305)  do smrti Julijana Odpadnika († 363). Dinastija se imenuje po njenem najbolj slavnem članu Konstantinu I. Velikemu. Imenuje se tudi Novoflavijska dinastija, ker so se vsi njeni vladarji imenovali tudi Flavij, tako kot vladarji iz Flavijske dinastije v 1. stoletju.

Družinsko drevo

Vira 

 
 

Vladarske rodbine
Rimski cesarji
 *
Rimske imperialne dinastije